Hr.Ms. Witte de With (1929), een Nederlandse torpedobootjager van de Admiralenklasse.
 Hr.Ms. Witte de With (1986), een Nederlands fregat van de Jacob van Heemskerckklasse.
 Limnos (schip, 1982), een Grieks fregat van de Kortenaerklasse, was oorspronkelijk gepland als Witte de With